Ari Wegner (1984) – direttrice della fotografia australiana
 Armin Theophil Wegner (1886-1978) – militare, attivista e scrittore tedesco
 Axel Wegner (1963) – ex tiratore a segno tedesco
 Franz Wegner (1940) – fisico tedesco
 Gudrun Wegner (1955-2005) – nuotatrice tedesca
 Gustav Wegner (1903-1942) – astista tedesco
 Hans Wegner (1914-2007) – designer danese
 Nico Wegner, propr. George Nicolaas Wegner (1968) – ex rugbista a 15 sudafricano
 Peter Wegner (1932-2017) – informatico russo
 Violet Wegner (1887-1960) – attrice e cantante britannica